Мааррет-ен-Нууман () може означати

 Мааррет-ен-Нууман — місто на заході Сирії
 Мааррет-ен-Нууман (район) — район у провінції Ідліб у Сирії